Аргобба (народ) — народ в Эфиопии
 Аргобба (язык) — семитский язык, на котором говорят аргобба
 Аргобба (Амхара) — особый район (уорэда) в регионе Амхара (Эфиопия)
 Аргобба (Афар) — особый район (уорэда) в регионе Афар (Эфиопия)